Lugg kan syfta på:

 Lugg (textil) –  ett tyg har ett inslag i varpen som står rakt ut i vinkel från varpen
 Lugg (hår) – är också det hår som växer på huvudets fram- och ovansida.